Flamboyant kan syfta på:
Flamboyant (växt) – en art med blommande träd
Flamboyantstil – en fransk sengotisk stil som karakteriseras av spröjsverk
Flamboyant (låt av Pet Shop Boys) – en singel med Pet Shop Boys från 2004

Gotisk arkitektur
Ornament

be-x-old:Палымяная готыка